Biasin ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Biasin (* 1943), italienischer Geistlicher, Bischof von Barra do Piraí-Volta Redonda
 Gian-Paolo Biasin (1933–1998), US-amerikanischer Romanist und Italianist italienischer Herkunft
 Mariano Biasin (* 1980), argentinischer Filmregisseur und Drehbuchautor